Al-Mutawàkkil (abbàssida) (822-862), califa abbàssida de Bagdad (847–861)
 Al-Mutawàkkil ibn al-Aftas o Úmar ibn Muhàmmad al-Mutawàkkil (~1045-1094), emir de Badajoz (1073-95) i rei de Toledo (1080-82)
 Al-Mutawàkkil I o Xàraf-ad-Din Yahya al-Mutawàkkil (1473 - 1555), imam zaidita del Iemen
 Al-Mutawàkkil II o Ismaïl al-Mutawàkkil (1610- 1676), imam zaidita del Iemen de la branca qassimita